Skupina B UEFA Euro 2008 je jedna ze základních skupin Mistrovství Evropy ve fotbale 2008. První zápasy ve skupině se uskutečnily 8. června 2008, a ukončena byla 16. června 2008. Všech šest zápasů skupiny se hrálo v Rakousku, ve Vídni a Klagenfurtu.

Rakousko vs Chorvatsko

Německo vs Polsko

Chorvatsko vs Německo

Rakousko vs Polsko

Polsko vs Chorvatsko

Rakousko vs Německo

Odkazy

Poznámky

Reference

Externí odkazy 
 

Mistrovství Evropy ve fotbale 2008